Bong (waterpijp), een type waterpijp
Bong (Liberia), een van de county's van Liberia
Bong (Velden), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Venlo